Литва на летних Олимпийских играх 2016 года  представлена в пятнадцати видах спорта.

Медалисты

Состав сборной 

<div class="references-small" style="-moz-column-count:5; column-count:5; -webkit-column-count:5;">

  Академическая гребля
 Ауримас Адомавичюс
 Миндаугас Гришконис
 Мартинас Джяугис
 Армандас Кяльмялис
 Довидас Немеравичюс
 Саулюс Риттер
 Доминикас Янчёнис
 Милда Вальчюкайте
 Доната Виштартайте
 Лина Шальтите

  Баскетбол
 Йонас Валанчюнас
 Марюс Григонис
 Антанас Каваляускас
 Мантас Калниетис
 Вайдас Кариняускас
 Миндаугас Кузминскас
 Йонас Мачюлис
 Домантас Сабонис
 Реналдас Сейбутис
 Адас Юшкевичюс
 Робертас Явтокас
 Паулюс Янкунас

  Бокс
 Эвалдас Пятраускас
 Эймантас Станёнис

  Борьба
Греко-римская борьба
 Эдгарас Венцкайтис

 Велоспорт
  Велоспорт-шоссе
 Игнат Коновалов
 Рамунас Навардаускас
 Дайва Тушлайте

  Велоспорт-трек
 Симона Крупецкайте

 Гребля на байдарках и каноэ
  Гладкая вода
 Генрикас Жустаутас
 Ауримас Ланкас
 Игнас Навакаускас
 Ричардас Некрёшюс
 Андрей Олийник
 Эдвинас Раманаускас

  Дзюдо
 Санта Пакените

  Лёгкая атлетика
 Андрюс Гуджюс
 Валдас Дополскас
 Марюс Жюкас
 Ремигиюс Канчис
 Артур Мастяница
 Марюс Шавельскис
 Тадас Шушкявичюс
 Неринга Айдетите
 Эгле Бальчюнайте
 Живиле Вайцюкевичюте
 Бригита Вирбалите-Димшене
 Раса Драздаускайте
 Вайда Жусинайте
 Диана Лобачевская
 Айрине Пальшите
 Зинаида Сендрюте

  Парусный спорт
 Йозас Бернотас
 Гинтаре Шейдт

  Плавание
 Симонас Билис
  Дейвидас Маргевичюс
 Данас Рапшис
 Гедрюс Титянис
 Андрюс Шидлаускас
 Рута Мейлутите

  Современное пятиборье
 Юстинас Киндерис
 Лаура Асадаускайте
 Ева Серапинайте

  Стрельба
 Рональдас Рачинскас

  Спортивная гимнастика
 Роберт Творогал

  Теннис
 Ричардас Беранкис

  Тяжёлая атлетика
 Ауримас Дидзбалис

</div>

 Результаты соревнований 
  Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходят несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В отборочный заезд попадают спортсмены, выбывшие в предварительном раунде. В финал A выходят 6 сильнейших экипажей, остальные разыгрывают места в утешительных финалах B-F.

 Мужчины

 Женщины
{| class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center"
|-
!rowspan="2" width=200|Соревнование
!rowspan="2" width=200|Спортсмены
!colspan="3"|Предварительный заезд
!colspan="3"|Отборочный заезд
!colspan="3"|Четвертьфинал
!colspan="3"|Полуфинал
!colspan="2"|Финал
!rowspan="2"|Итоговоеместо
|-
!Заезд
!Время
!Место
!Заезд
!Время
!Место
!Заезд
!Время
!Место
!Заезд
!Время
!Место
!Время
!Место
|-
|rowspan="2"|одиночки
|align="left" rowspan="2"|Лина Шальтите
|rowspan="2"|2
|rowspan="2"|8:35,92
|rowspan="2"|3 
|colspan="3" rowspan="2" 
|rowspan="2"|4
|rowspan="2"|7:38,39
|rowspan="2"|5 
!style="font-size:95%" align=center colspan="3"|Полуфинал C/D
!style="font-size:95%" align=center colspan="2"|Финал С
|rowspan="2"|14
|-
|1
|7:55,57
|1 
|7:30,38
|2
|-
|rowspan="2"|двойки парные
|align="left" rowspan="2"|Доната Виштартайте  Милда Вальчюкайте
|rowspan="2"|1
|rowspan="2"|7:04,82
|rowspan="2"|1 
|colspan="3" rowspan="2" 
|colspan="3" rowspan="2" 
|rowspan="2"|1
|rowspan="2"|6:52,46
|rowspan="2"|2 
!style="font-size:95%" align=center colspan="2"|Финал A
|rowspan="2" bgcolor="cc9966"|
|-
|7:43,76
|3
|}

Баскетбол

Мужчины 
Мужская сборная Литвы квалифицировалась на Игры, завоевав серебряные медали на чемпионате Европы  2015 года.

 Состав

 Результаты
 Групповой этап (Группа B)

 Четвертьфинал

По итогам соревнований сборная Литвы по баскетболу заняла 7-ое место.

  Бокс 

Квоты, завоёванные спортсменами являются именными. Если от одной страны путёвки на Игры завоюют два и более спортсмена, то право выбора боксёра предоставляется национальному Олимпийскому комитету. Соревнования по боксу проходят по системе плей-офф. Для победы в олимпийском турнире боксёру необходимо одержать либо четыре, либо пять побед в зависимости от жеребьёвки соревнований. Оба спортсмена, проигравшие в полуфинальных поединках, становятся обладателями бронзовых наград.

 Мужчины

  Борьба 

В соревнованиях по борьбе, как и на предыдущих трёх Играх, будет разыгрываться 18 комплектов наград. По 6 у мужчин в вольной и греко-римской борьбе и 6 у женщин в вольной борьбе. Турнир пройдёт по олимпийской системе с выбыванием. В утешительный раунд попадают участники, проигравшие в своих поединках будущим финалистам соревнований. Каждый поединок состоит из двух раундов по 3 минуты, победителем становится спортсмен, набравший большее количество технических очков. По окончании схватки, в зависимости от результатов спортсменам начисляются классификационные очки.

Мужчины
Греко-римская борьба

 Женщины
{| class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center"
|-
!rowspan="2" width=200|Дистанция
!rowspan="2" width=200|Спортсмены
!colspan="3"|Предварительный раунд
!colspan="3"|Полуфинал
!colspan="2"|Финал
|-
!Заплыв
!Результат
!Место
!Заплыв
!Результат
!Место
!Результат
!Место
|-
|100 метров брассом
|align="left"|Рута Мейлутите
|6
|1:06,35
|4 
|1
|1:06,44
|4 
|1:07,32
|7
|}

Гимнастика

Спортивная гимнастика 

В квалификационном раунде проходил отбор, как в финал командного многоборья, так и в финалы личных дисциплин. В финал индивидуального многоборья отбиралось 24 спортсмена с наивысшими результатами, а в финалы отдельных упражнений по 8 спортсменов, причём в финале личных дисциплин страна не могла быть представлена более, чем 2 спортсменами. В командном многоборье в квалификации на каждом снаряде выступали по 4 спортсмена, а в зачёт шли три лучших результата. В финале командных соревнований на каждом снаряде выступало по три спортсмена и все три результата шли в зачёт.

Мужчины
 Многоборья
{|class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center"
|-
!rowspan="2" width="200"|Соревнование
!rowspan="2" width="200"|Спортсмены
!colspan="8"|Квалификация
!colspan="8"|Финал
|-
! style="width:4em"| 
! style="width:4em"| 
! style="width:4em"| 
! style="width:4em"| 
! style="width:4em"| 
! style="width:4em"| 
!Всего
!Место
! style="width:4em"| 
! style="width:4em"| 
! style="width:4em"| 
! style="width:4em"| 
! style="width:4em"| 
! style="width:4em"| 
!Всего
!Место
|-
|личное многоборье
|align="left"|Роберт Творогал
| 13,866 || 13,366 || 13,466 || 14,133 || 13,500 || 14,166 || 82,497 ||'42 ||colspan="8" bgcolor="honeydew"|Завершил выступление
|}

 Индивидуальные упражнения

 Гребля на байдарках и каноэ 

  Гладкая вода 
Соревнования по гребле на байдарках и каноэ на гладкой воде проходили в лагуне Родригу-ди-Фрейташ, которая находится на территории города Рио-де-Жанейро. В каждой дисциплине соревнования проходили в три этапа: предварительный раунд, полуфинал и финал.

Мужчины
{|class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center"
|-
! rowspan=2 width=200|Соревнование
! rowspan=2 width=200|Спортсмены
!colspan="3"|Предварительный раунд
!colspan="3"|Полуфинал
!colspan="2" width=100|Финал
!rowspan="2"|Итоговоеместо
|-
!Заплыв
!Время
!Место
!Заплыв
!Время
!Место
!Время
!Место
|-
|байдарки-одиночки, 200 метров
|align="left"|Игнас Навакаускас
|3
|35.144
|4
|2
|35.168
|5
|40.230
|4
|12
|-
|байдарки-двойки, 200 метров
|align="left"|Ауримас ЛанкасЭдвинас Раманаускас
|1
|31.755
|1
|colspan="3"  
|32.382
|3
|
|-
|байдарки-двойки, 1000 метров
|align="left"|Ричардас НекрёшюсАндрей Олийник
|2
|3:24.246
|3
|2
|3:18.526
|2
|3:14.748
|5
|5
|-
|каноэ-одиночки, 200 метров
|align="left"|Генрикас Жустаутас
|4
|40.048
|2
|1
|41.187
|6
|40.230
|3
|'''11
|}

  Дзюдо 

Соревнования по дзюдо проводились по системе с выбыванием. В утешительные раунды попадали спортсмены, проигравшие полуфиналистам турнира. Два спортсмена, одержавших победу в утешительном раунде, в поединке за бронзу сражались с дзюдоистами, проигравшими в полуфинале.

 Женщины
{|class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center"
|-
!rowspan=2 width=200|Категория
!rowspan=2 width=200|Спортсмены
!1/16 финала
!1/8 финала
!Четвертьфинал
!Полуфинал
!Финал
!rowspan=2|Место
|-
!Соперник Результат
!Соперник Результат
!Соперник Результат
!Соперник Результат
!Соперник Результат
|-
|свыше 78 кг
|align=left|Санта Пакените
|colspan="1" 
|''' 0:1 0:0 0:0
|colspan="4" bgcolor="honeydew"|Завершила выступление
|}

  Лёгкая атлетика 

Мужчины

 Шоссейные дисциплины
{|class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center"
|-
!width=200|Дисциплина
!width=200|Спортсмен
!Время
!Место
!Отставание
|-
|rowspan="2"|марафон
|align="left"|Валдас Дополскас
|2:28:21
|111
| +19’37
|-
|align="left"|Ремигиюс Канчис
|2:21:10
|75
| +12’26
|-
|rowspan="2"|ходьба на 20 километров
|align="left"|Марюс Шавельскис
|1:29:26
|59
| +10’12”
|-
|align="left"|Марюс Жюкас
|1:22:27
|26
| +3’13”
|-
|rowspan="2"|ходьба на 50 километров
|align="left"|Артур Мастяница
|DNF 
| -
| -
|-
|align="left"|Тадас Шушкявичюс
|4:04:10
|'''33
| +23:12
|}

 Технические дисциплины
{|class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center"
|-
! rowspan=2 width=200|Дисциплина
! rowspan=2 width=200|Спортсмен
!colspan="2"|Квалификация
!colspan="2"|Финал
|-
!Результат
!Место
!Результат
!Место
|-
|метание диска
|align="left"|Андрюс Гуджюс
|65.18
|4
|60.66
|'''12
|}

Женщины
 Беговые дисциплины

 Шоссейные дисциплины
{|class="wikitable" style="font-size:90%; text-align:center"
|-
!width=200|Дисциплина
!width=200|Спортсмен
!Время
!Место
!Отставание
|-
|rowspan="3"|марафон
|align="left"|Раса Драздаускайте
|2:35:50
|37
| +11’46”
|-
|align="left"|Диана Лобачевская
|2:30:48
|17
| +6’44”
|-
|align="left"|Вайда Жусинайте
|2:35:53
|38
| +11’49
|-
|rowspan="3"|ходьба на 20 километров
|align="left"|Неринга Айдетите
|DNF
| -
| -
|-
|align="left"|Живиле Вайцюкевичюте
|1:41:28
|56
| +12’53
|-
|align="left"|Бригита Вирбалите-Димшене
|1:35:11
|'''29
| +6’36
|}

 Технические дисциплины

  Парусный спорт 

Соревнования по парусному спорту в каждом из классов состояли из 10 или 12 гонок. Каждую гонку спортсмены начинали с общего старта. Победителем становился экипаж, первым пересекший финишную черту. Количество очков, идущих в общий зачёт, соответствовало занятому командой месту. 10 лучших экипажей по результатам 10 заплывов попадали в медальную гонку, результаты которой также шли в общий зачёт. В медальной гонке, очки, полученные экипажем удваивались. В случае если участник соревнований не смог завершить гонку ему начислялось количество очков, равное количеству участников плюс один. При итоговом подсчёте очков не учитывался худший результат, показанный экипажем в одной из гонок. Сборная, набравшая наименьшее количество очков, становится олимпийским чемпионом.

Мужчины

Женщины
В классе «Лазер Радиал» Литву представляла серебряный призёр Игр 2008 года Гинтаре Шейдт. На Играх в Рио-де-Жанейро Шейдт лишь раз удалось закончить гонку в тройке сильнейших, выиграв второй заезд. Тем не менее стабильно высокие результаты позволили Шейдт пробиться в медальную гонку, но поскольку отрыв от лидеров к моменту начала заключительной гонки был очень большой, то Гинтаре, занимавшая шестое место, могла побороться только за место в пятёрке. Медальную гонку Шейдт завершила четвёртой и с общей суммой в 90 очков она заняла итоговое 7-е место.

Женщины

  Стрельба 

В январе 2013 года Международная федерация спортивной стрельбы приняла новые правила проведения соревнований на 2013—2016 года, которые, в частности, изменили порядок проведения финалов. Во многих дисциплинах спортсмены, прошедшие в финал, теперь начинают решающий раунд без очков, набранных в квалификации, а финал проходит по системе с выбыванием. Также в финалах после каждого раунда стрельбы из дальнейшей борьбы выбывает спортсмен с наименьшим количеством баллов. В скоростном пистолете решающие поединки проходят по системе попал-промах. В стендовой стрельбе добавился полуфинальный раунд, где определяются по два участника финального матча и поединка за третье место.

 Мужчины

  Теннис 

Соревнования пройдут на кортах олимпийского теннисного центра. Теннисные матчи будут проходить на кортах с твёрдым покрытием DecoTurf, на которых также проходит и Открытый чемпионат США.

Мужчины

  Тяжёлая атлетика 

В рамках соревнований проводятся два упражнения — рывок и толчок. В каждом из упражнений спортсмену даётся 3 попытки. Победитель определяется по сумме двух упражнений. При равенстве результатов победа присуждается спортсмену, с меньшим собственным весом.

Мужчины

 Примечания 

 Ссылки 
 Сборная Литвы  на сайте Sports-reference.com''
 Олимпийский комитет Литвы  
 Прибалтийская олимпийская печаль: плакали наши медали // СвободнаяПресса, 20 августа 2016

Страны на летних Олимпийских играх 2016 года
Спорт в Литве в 2016 году